

Anno 
 1967 – (MCMLXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1967 a.C.

Matematica 
 1967 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1967 Menzel – asteroide della fascia principale del sistema solare.